Une liste des montagnes des Andes dont l'altitude est supérieure à .

Montagnes des Andes